Tianwei () – gmina wiejska () powiatu Zhanghua, wchodzącego w skład prowincji Tajwan, na zachodzie Republiki Chińskiej.

Populacja gminy Tianwei w 2016 roku liczyła 27 567 mieszkańców – 13 331 kobiet i 14 236 mężczyzn. Liczba gospodarstw domowych wynosiła 7914, co oznacza, że w jednym gospodarstwie zamieszkiwało średnio 3,48 osób.

Demografia (1996–2016)

Uwagi

Przypisy 

Zhanghua